|-
| (27901) 1996 RR4||||13 вересня 1996||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27902) 1996 RA5||||13 вересня 1996||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (27903) 1996 RS11||||8 вересня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27904) 1996 SV4||||20 вересня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27905) 1996 SK6||||20 вересня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27906) 1996 TZ7||||12 жовтня 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (27907) 1996 TU9||||15 жовтня 1996||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (27908) 1996 TX9||||4 жовтня 1996||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (27909) 1996 TD11||||14 жовтня 1996||Обсерваторія Лайм-Крік||Роберт Ліндергольм
|-
| (27910) 1996 TA14||||10 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27911) 1996 TC14||||10 жовтня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27912) 1996 TJ14||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (27913) 1996 TC41||||8 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27914) 1996 TN41||||8 жовтня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 27915 Ненсірайт (Nancywright)||||30 жовтня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27916) 1996 VX1||||1 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 27917 Едоардо (Edoardo)||||6 листопада 1996||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Ґабріеле Каттані
|-
| 27918 Azusagawa||||6 листопада 1996||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (27919) 1996 VP4||||13 листопада 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27920) 1996 VV8||||7 листопада 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (27921) 1996 VY26||||11 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 27922 Маскероні (Mascheroni)||||8 грудня 1996||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27923) 1996 XJ32||||4 грудня 1996||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (27924) 1997 AZ10||||9 січня 1997||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (27925) 1997 CJ1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27926) 1997 EM15||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27927) 1997 EQ32||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 27928 Nithintumma||||5 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27929) 1997 FC1||||28 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 27930 Nakamatsu||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27931 Zeitlin-Trinkle||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27932 Leonyao||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27933) 1997 GW14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27934) 1997 HT11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27935) 1997 JN||1997 JN||2 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27936) 1997 JF12||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27937) 1997 JJ13||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 27938 Guislain||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27939) 1997 LL2||||5 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27940) 1997 LB4||||9 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27941) 1997 LB6||||13 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27942) 1997 LL9||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27943) 1997 LB12||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27944) 1997 MA3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27945) 1997 MK3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27946) 1997 NA||1997 NA||1 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 27947 Емільматьє (Emilemathieu)||||9 липня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27948) 1997 NQ3||||6 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 27949 Джонас (Jonasz)||||8 липня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (27950) 1997 OF1||||30 липня 1997||Обсерваторія Ренд||Джордж Віском
|-
| (27951) 1997 OG2||||30 липня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 27952 Атапуерка (Atapuerca)||||11 серпня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (27953) 1997 PF5||||11 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27954) 1997 QB4||||27 серпня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 27955 Yasumasa||||24 серпня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (27956) 1997 RC||1997 RC||1 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (27957) 1997 RV8||||12 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 27958 Giussano||||9 вересня 1997||Сормано||В. Джуліані
|-
| 27959 Фаджіолі (Fagioli)||||19 вересня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі
|-
| 27960 Dobias||||21 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (27961) 1997 SU1||||22 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (27962) 1997 SY1||||23 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Марек Волф,Петр Правец
|-
| (27963) 1997 ST2||||25 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Марек Волф
|-
| (27964) 1997 SW15||||27 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (27965) 1997 SH25||||29 вересня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 27966 Changguang||||16 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 27967 Beppebianchi||1997 TE||1 жовтня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (27968) 1997 TM1||||3 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (27969) 1997 TT3||||3 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (27970) 1997 TR9||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27971) 1997 TO12||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27972) 1997 TA18||||8 жовтня 1997||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (27973) 1997 TR25||||12 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 27974 Дрейсл (Drejsl)||1997 UH||19 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 27975 Мазуркевич (Mazurkiewicz)||||23 жовтня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27976) 1997 UY3||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 27977 Дістратіс (Distratis)||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| 27978 Любослюка (Lubosluka)||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (27979) 1997 UH19||||28 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27980) 1997 UA21||||27 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27981) 1997 UK21||||20 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 27982 Atsushimiyazaki||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| 27983 Бернарді (Bernardi)||||26 жовтня 1997||Обсерваторія Азіаґо||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| 27984 Герміонафранц (Herminefranz)||1997 VN||1 листопада 1997||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| 27985 Реманцакко (Remanzacco)||||2 листопада 1997||Реманцакко||Реманцакко
|-
| 27986 Гануш (Hanus)||||4 листопада 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (27987) 1997 VR3||||6 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 27988 Менабреа (Menabrea)||||7 листопада 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27989) 1997 VG4||||7 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27990) 1997 VD6||||9 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27991) 1997 VW6||||6 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (27992) 1997 VR7||||2 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27993) 1997 WK||1997 WK||18 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27994) 1997 WM1||||19 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27995) 1997 WL2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (27996) 1997 WJ5||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 27997 Bandos||||23 листопада 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (27998) 1997 WU8||||20 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27999) 1997 WV21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28000) 1997 WC35||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

27900